Christoph Friedrich Lahusen ist der Name folgender Personen:

* Christoph Friedrich Lahusen (Unternehmer) (1781–1866), deutscher Unternehmer 
 Christoph Friedrich Lahusen (Pfarrer) (1851–1927), deutscher Pfarrer und Superintendent